Беринг има више значења:
 Беринг (Вашингтон)
 Беринг (Мисури)
 Беринг (банка)